Jabbie ist der Familienname folgender Personen:

 Haddy Dandeh Jabbie, gambische Juristin und Frauenrechtsaktivistin
 Khalifa Jabbie (* 1993), sierra-leonischer Fußballspieler